Las siglas RFI pueden referirse a:
 Remote File Inclusion (RFI). Una vulnerabilidad existente en las páginas web diseñadas en PHP.
 Radio Francia Internacional. El servicio público de radio internacional del gobierno francés.
 Rete Ferroviaria Italiana. Empresa pública italiana encargada de la construcción y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria de ese país.
 Plano RFI (Red Ferroviaria Integrada) de los transportes ferroviarios de la Comunidad de Madrid (España).
 Request for information. Metodología utilizada para conocer propuestas de proveedores acerca de un cierto servicio o producto que necesita. Generalmente se utiliza antes de lanzar un proceso licitatorio, como para enmarcar el pliego de condiciones y definir el alcance.